Sowniki, zmierzchniki (Aegothelidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu sownikowych (Aegotheliformes).

Zasięg występowania 
Rodzina obejmuje gatunki występujące w większości na Nowej Gwinei, ale można je również spotkać na Molukach, Nowej Kaledonii i w Australii.

Charakterystyka 
Długość ciała 18–30 cm; masa ciała 29–167 g. Są to małe ptaki owadożerne prowadzące nocny tryb życia. Sowniki mają maskujące, miękkie upierzenie oraz małe dzioby z szeroką paszczą otoczoną wianuszkiem wyspecjalizowanych piór. Ich nogi są małe i słabe, a ogon jest długi i zaokrąglony.

Systematyka

Etymologia 
 Aegotheles:  aigothēlas „lelek”, od αιξ aix, αιγος aigos „koza”; θηλαζω thēlazō „karmić”.
 Euaegotheles: gr. ευ eu „dobry, ładny”; rodzaj Aegotheles  (sownik). Gatunek typowy: Batrachostomus crinifrons .
 Megaegotheles: gr. μεγας megas „wielki”; rodzaj Aegotheles  (sownik). Gatunek typowy: †Megaegotheles novaezealandiae .

Podział systematyczny 
Do rodziny należy jeden rodzaj z następującymi gatunkami:
 Aegotheles savesi  – sownik nowokaledoński
 Aegotheles insignis  – sownik ozdobny
 Aegotheles tatei  – sownik pręgosterny
 Aegotheles crinifrons  – sownik wąsaty
 Aegotheles cristatus  – sownik australijski
 Aegotheles affinis  – sownik prążkowany
 Aegotheles bennettii  – sownik jarzębaty
 Aegotheles salvadorii  – sownik falisty
 Aegotheles wallacii  – sownik plamisty
 Aegotheles archboldi  – sownik ciemny
 Aegotheles albertisi  – sownik górski

Kladogram 
Kladogram Aegotheles na podstawie Taxonomy in Flux Checklist:

Przypisy